Municipio de Warrenton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Warrenton (condado de Warren, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Warren.
 Municipio de Warrenton (condado de Marshall, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Marshall.